Příjmení Kübler nosí více významných osobností:

 Elisabeth Kübler-Rossová (1926–2014) – švýcarsko-americká psychiatrička
 Ferdinand Kübler (1919–2016) – švýcarský cyklista
 Ludwig Kübler (1889–1947) – německý generál